Igłowice (województwo dolnośląskie)
 Igłowice (województwo opolskie)

Zobacz też